Eliab appartient à la famille des Pallouites qui descendent de Pallou fils de Ruben.

Descendance d'Eliab

Eliab a trois fils Namuel, Dathan et Abiron.

Dathan et Abiron

Dathan et Abiron sont les deux fils d'Eliab qui soutiennent le lévite Coré dans sa révolte contre Moïse et meurent.

Références

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament